Le sigle PLIE signifie :
 Plan local pour l'insertion et l'emploi, en France.

Voir également 
 plie, nom vernaculaire d'un poisson plat.